Potomac (rivier), een rivier in de Verenigde Staten
Potomac (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Potomac (Maryland), een plaats in de Amerikaanse staat Maryland
Potomac Heights, een plaats in de Amerikaanse staat Maryland
North Potomac, een plaats in de Amerikaanse staat Maryland